Wiener Hof steht für:

 Wiener Hofstaat, siehe Hofstaat#Österreich-Ungarn
 Ensemble Wiener Hof, Bauwerksensemble in Bremen